Государственный архив Хмельницкой области — основное архивное учреждение Хмельницкой области.

История 
Изменение названия архива:
 Каменецкое уездное архивное управление (1922—1923)
 Каменецкое окружное архивное управление (1923—1930)
 Местное архивное управление (1930—1932)
 Каменец-Подольский государственный исторический архив (1932—1933)
 Областной исторический архив (1933—1937)
 Каменец-Подольский областной государственный архив (1937—1941)
 Государственный архив Каменец-Подольской области (в г. Каменец-Подольский) (1941—1954)
 Государственный архив Хмельницкой области (в г. Каменец-Подольский) (1954—1958)
 Хмельницкий областной государственный архив (в г. Каменец-Подольский) (1958—1980)
 Государственный архив Хмельницкой области (в г. Каменец-Подольский) (1980—1990)
 Государственный архив Хмельницкой области (в г. Хмельницкий) (с апреля 1990 года)

В 2003 году в связи с остановкой деятельности Каменец-Подольского городского архива (сгорел) в Государственный архив Хмельницкой области перемещены все документы Национального архивного фонда, хранящихся в Каменце-Подольском.

Формирование архивов на Подолье началось в апреле 1922 года с создания в Каменце-Подольском уездного архивного управления. С 1932 года архивные управления реорганизованы в государственные исторические архивы. Каменец-Подольское архивное управление переименовано в Каменец-Подольский государственный исторический архив.

В 1937 году в связи с образованием Каменец-Подольской области исторический архив стал Каменец-Подольский областным государственным архивом. В 1954 году Каменец-Подольская область переименована в Хмельницкую и соответственно Госархив Каменец-Подольской области стал Госархивом Хмельницкой области.

До 1990 году областной архив находился в городе Каменце-Подольский, а сейчас в Хмельницком. В 1991 году в Госархив области переданы фонды бывшего партийного архива Хмельницкого обкома КПУ.

Фонд 
В архиве Хмельницкой области находятся:
 8 065 единиц фондов, 9308 личных дела за 1717—2008 годы;
 258 единиц научно-технической документации за 1967—1990 годы;
 8 единиц кинодокументов за 1944—1993 годы;
 36 173 единиц фотодокументов за 1917—2008 годы;
 145 единиц фонодокументов за 1957—2008 годы;
 61 единиц видеодокументов за 1990, 1993, 1996—2007 годы.

В архиве находятся Камянец-Подольського архива находилось 863 фонда, 668 518 личных дела за 1795—1999 годы.

Примечания

Литература 
 Архівні установи України: Довідник. Т.1. Державні архіви/Держкомархів України. УНДІАСД;Редкол.:Г. В. Боряк (голова), І. Б. Матяш, Г. В.,Г. В. Папакін.-2-е вид.,доп.-К.,2005.-692с.-(Архівні зібрання України. Спеціальні довідники). ISBN 966-625-029-2.
 Державний архів Хмельницької області: Анотований реєстр описів. Фонди колишнього Кам’янець-Подільського міського архіву періоду до 1917 р. / Державний комітет архівів України. Державний архів Хмельницької області. — Київ, 2003. — Том 1. — 390 с. — (Серія «Архівні зібрання України: Спеціальні довідники»)
 Реєстр метричних книг архівів України: Кн. 24: З колекції Державного архіву Хмельницької області. Вип. 1: Метричні книги римо-католицьких церков / Ідея проекту: О. Качковський. Упорядники: О. Качковський, Т. Урсалова. — К., 2005 [компакт- диск]. — (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).
 Слободянюк П. Я. Подільські бібліотеки та архіви: тенденції і проблеми 1917—1920 рр. // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917—1921 рр.): Збірник наукових праць / ГАУ при КМ України; УДНДІАСД; Національна парламентська бібліотека України. — К., 1998. — С. 52-60.
 Кузьміна Н, Олійник Ю. Полоніка 20-30-х рр. ХХ ст. у фондах Державного архіву Хмельницької області // Архіви України. — 2005. — № 4(257). — С. 156—160.

Архивы Украины
Хмельницкий
Культура Хмельницкой области
XX век в Хмельницкой области